Abzugsgraben ist Name und Namensbestandteil von Fließgewässern:

 Abzugsgraben oder Brottewitzer Graben, rechter Zufluss der Elbe bei Brottewitz, Stadt Mühlberg/Elbe, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Autobahn-Niederschlagsabzugsgraben oder Autobahn-NSA-Graben, linker Zufluss des Schelsbachs in Dresden, Sachsen
 Quohrener Abzugsgraben linker Zufluss des Loschwitzbachs in Dresden, Sachsen
 Seyringer Abzugsgraben, auch Abzugsgraben oder Seyringer Bach, linker Zufluss des Marchfeldkanals vor Deutsch-Wagram, Bezirk Hänserndorf, Niederösterreich
 Abzugsgraben (Saalbach), linker Zufluss der Saalbach (zum Oberrhein) bei Philippsburg, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg